Spirito Maria Chiappetta (1868-1948) – ingegnere, architetto e presbitero italiano
Totonno Chiappetta (1955-2014) – attore, attore teatrale, cabarettista e scrittore italiano